Molenaer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bartholomeus Molenaer (1618–1650), niederländischer Maler
 Cornelis Molenaer (1540–1589), flämischer Maler 
 Jan Miense Molenaer (* um 1610–1668), niederländischer Maler und Radierer
 Nicolaes Molenaer (* um 1626/29–1676), holländischer Maler